Ване́сса Ферлито́ (; род. 28 декабря 1980, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская актриса итальянского происхождения.

Биография 
Ванесса Ферлито родилась в 1980 году. Её отец умер от передозировки героина, когда ей было два года. Ванесса снималась в телесериалах «Клан Сопрано», «24 часа», и фильмам «Крутой и цыпочки», «Доказательство смерти» Квентина Тарантино. Но, главным образом, известна по ролям детектива Эйден Берн в телесериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», агента ФБР Чарли Демарко в телесериале «Грейсленд» и специального агента Тэмми Грегорио в телесериале «Морская полиция: Новый Орлеан».

Ферлито родила сына в сентябре 2007 года. Вегетарианка, также является сторонником прав животных и активным членом организации PETA.

Фильмография

Награды и номинации 
 Номинация на премию NAACP Image Award как выдающаяся актриса (за телефильм «Непобедимый», 2004 год).

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Нью-Йорк